La Coppa di Israele 1996-1997 è la 37ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1996-1997

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1996
Pallacanestro nel 1997
Coppa di Israele di pallacanestro maschile